Бокачи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бокачи — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Бокачи — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Бокачи — деревня в Палкинском районе Псковской области.